Чемпионат Европы по плаванию среди юношей — международное соревнование среди спортсменов до 18 лет, которое проводится ежегодно Европейской лигой плавания. До 2015 года к участию в соревнованиях допускались спортсмены, возраст которых был у девушек от 15 до 16 лет, у мальчиков - от 17 до 18 лет. С 2016 года возраст участников - от 14 до 17 лет для девушек и от 15 до 18 лет для мальчиков.

История

 Чемпионат Европы проводился в рамках Европейских игр.

Примечания

Ссылки